Doyen est un nom commun signifiant le plus âgé ou le responsable. Ce nom a donné des noms de charges religieuses et civiles, des mots dérivés comme le doyenné, des noms de famille (patronymes Doyen, Le Doyen ou Ledoyen) et des noms de lieux (toponymes).

Nom commun « doyen » 

Le nom commun « doyen » (au féminin doyenne) vient du latin decanus qui signifie « celui qui commande dix hommes ». Il a plusieurs sens en français :

 Un doyen est le plus âgé d'un groupe de personnes, ou le plus anciennement entré dans ce groupe : voir notamment doyen de l'humanité ;
 Un doyen, dans le catholicisme, est le prêtre coordinateur d'un doyenné (ou 'vicariat forain'), c'est-à-dire d'un ensemble de plusieurs paroisses ;
 Un doyen est également le responsable d'autres institutions d'origine religieuse, parfois devenues laïques :
 Doyen d'un chapitre de chanoines,
 Le Doyen du Collège des cardinaux (lat. Decanus Sacri Collegii), ou doyen du Sacré-Collège, est le président du Collège des cardinaux de l'Église catholique romaine ; il est cardinal-évêque,
 La Dame doyenne dans les chapitres de chanoinesses des Vosges n'est pas la supérieure. Elle vient en  après la dame abbesse qui, dans le cas de l'Insigne Église collégiale et séculière Saint Pierre de Remiremont, fut également princesse d'empire. La dame doyenne était juge ordinaire des chanoines et des bénéficiers de l'église à l'intérieur de l'enceinte de l'abbaye. C'était elle qui examinait les preuves de noblesse des demoiselles postulantes et faisait prêter serment aux chevaliers qui venaient présenter ces preuves. La doyenne convoquait le chapitre, le présidait, prononçait les ordonnances capitulaires qu'elle faisait enregistrer par le secrétaire du chapitre, nommé « écolâtre »,
 Doyen de faculté. Les facultés des universités belges, canadiennes et suisses sont dirigées par des doyens. En France, ce titre a été utilisé jusqu'en 1968, puis remplacé officiellement par celui de directeur d'unité d'enseignement et de recherche (UER) de 1968 à 1984, puis par celui de directeur d'unité de formation et de recherche (UFR) depuis cette dernière date. Le titre de « doyen » reste cependant en usage dans certaines universités sans pour autant avoir d'existence officielle. Il est utilisé simplement par tradition. Le titre officiel est directeur d'UFR,
 Doyen de l'Inspection générale de l'Éducation nationale, chef du service français d'inspection de l'enseignement du premier et du second degré et des classes préparatoires ;

 Dans le domaine judiciaire, le doyen des juges d’instruction a en France un rôle de prééminence dans la réception et le traitement des plaintes ;

 Sous l'Ancien Régime, un doyen était un officier de justice local en français régional de Lorraine, notamment pour le temporel du chapitre de l'Insigne Église collégiale et séculière Saint Pierre de Remiremont ou du siège bailliager d'Épinal avant 1751.  Le doyen était aussi nommé sergent dans certains textes, cartulaires ou chartes. Le corps de justice était représenté dans l'ordre de la hiérarchie locale par le maire, l'échevin, le greffier, le doyen et le bangard. Chaque maire disposait d'un sergent ou doyen pour exécuter ses décisions de justice. Il rappelle aujourd'hui tout service d'ordre local. Parfois, il existait un « grand doyen » qui avait deux ou plusieurs sergents sous ses ordres. Il était le sergent-chef en quelque sorte ;

 En Belgique, le doyen était un dignitaire corporatif. Il dirigeait une corporation de métiers, qui pouvait compter plusieurs doyens. Au cours de l'occupation du pays par les troupes françaises, les corporations furent supprimées ; peu se reconstituèrent réellement après l'occupation ;

 En Belgique, le titre de doyen d'honneur du travail est une distinction honorifique accordée par l'Institut royal des Élites du Travail.

Patronyme 

 Albert Doyen (1882-1935), musicien français
 André Doyen (1949-), coureur cycliste belge
 Charles-Marie Doyen (1825-1891), agent de change et homme politique français
 Charles-Martin Doyen (1756-1831), banquier et homme politique français
 Eugène Doyen (1859-1916), chirurgien français
 Gabriel-François Doyen (1726-1806), peintre français
 Gustave Doyen (1836-1923), peintre académique français
 Hervé Doyen (1956-), homme politique belge
 Jacqueline Doyen (1930-2006), actrice française
 Jean Doyen (1907-1982), pianiste français
Laurent Le Doyen (1964-), comédien français
 Louis Doyen, industriel et inventeur français
 Octave Doyen (1831-1895), médecin et homme politique français
 Paul-André Doyen (1881-1974), général français

Toponyme 

 La Ferrière-au-Doyen, commune française du département de l'Orne, en Basse-Normandie.
 La Ferrière-au-Doyen (Calvados), ancienne commune française située dans le département du Calvados en Basse-Normandie.
 Ouzouer-le-Doyen, commune française située dans le département de Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire.

Divers 
 La Doyenne est un surnom nom donné à la course cycliste « classique » Liège-Bastogne-Liège.
 Le restaurant Ledoyen est un établissement parisien situé dans le carré Ledoyen à Paris.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français